Стрелецкий проезд:

 Стрелецкий проезд — улица в Кашире.
 Стрелецкий проезд — улица в Курске.
 Стрелецкий проезд — улица в Севастополе.
 Улицы в Москве:
 1-й Стрелецкий проезд
 2-й Стрелецкий проезд
 3-й Стрелецкий проезд
 4-й Стрелецкий проезд